Baczków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Baczków, un village dans la voïvodie de Lublin.
 Baczków, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.